Ammoconia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Lederer 1857. Ammoconia ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Ammoconia